



Населені пункти 
 Львів — місто у Західній Україні, обласний центр Львівської області
 Львів — село, Дніпропетровська область Криворізький район
 Львів — село, Миколаївська область Первомайський район

 Львів — короткочасна назва міста Гарен (область Емс) на заході Німеччини під час польської окупації (1945—1948).

Інші об'єкти 
 Львів — головна залізнична станція Львова
 Львів —  міжнародний аеропорт імені Данила Галицького у місті Львові
 «Львів» — готель у місті Львові

 «Львів» — фірмовий пасажирський поїзд Львівської залізниці
 «Львів» — футбольний клуб зі Львова
 «ФК Львів» — колишній футбольний клуб з міста Львова
 Банк «Львів» — український банк
 ПК «Львів» — персональний комп'ютер, розроблений у 1986–1987 роках у Львівському політехнічному інституті
 «Львів екстрім клуб» — громадська організація, клуб екстремальних видів спорту

Див. також 
 Лівов
 Львов
 Лемберг